Прва лига 1994/95 — 4-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 16 команд, чемпионат стартовал 7 августа 1994 года и завершился 31 мая 1995 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 
Футбольная ассоциация Словении 

1995/1996
Словения
Словения
Спорт в Словении в 1994 году
1995 год в Словении
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995